Friedrich Grohe oder Friedrich Grohé ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Grohé (1830–1886), deutscher Mediziner
 Friedrich Grohe (Unternehmer) (1904–1983), deutscher Unternehmer